Good Morning America Summer Concert Series 2012, é uma Serie de Shows Realizado Pelo Programa Americano "Good Morning America" no Central Park em Los Angeles, EUA. Os Shows Gratuitos São Realizados Ao Vivo Durante o Programa Transmitido Pela Emissora ABC Americana. Esse Ano A Serie de Shows Será Voltada ao Público Adolescente, Com Participações de "Selena Gomez & The Scene" , "Miley Cyrus" , "Joe Jonas" , "Nick Jonas and the Administration" , "Ashley Tisdale" , "Demi Lovato" entre outros. As Apresentações Iniciarão no Verão de 2012 em Los Angeles.

Repertório 

Obs: Até O Momento Esses Foram os Artistas Confirmados e as Setlists Liberadas.